

Zoologie 
 Les sakis ou saquis sont des singes du Nouveau Monde de la famille de Pitheciidae.

Noms 
 Saki est le pseudonyme sous lequel est connu l'écrivain et journaliste britannique Hector Hugh Munro (1870–1916).

Bande dessinée 
 Saki est un manga japonais adapté en anime, basée sur le thème du mah-jong.
 Saki (histoire 1) et Saki (histoire 2) sont des histoires de la série Saki et Zunie sorties en 1958.

Télévision 
 , est une série télévisée britannique sortie en 1962.

Cinéma 
 , est un film japonais sorti en 2017.

Toponymes 
 Saki, village de la voïvodie de Podlachie en Pologne.
 Saki ou Saky, ville de Crimée.

Homonymie de toponyme